Hishoku no Sora est le 1single de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine, et reste classé 18 semaines pour un total de  exemplaires vendus. C'est le single le plus vendu de Mami Kawada à ce jour (2010).

Hishoku no Sora a été utilisé comme thème de début pour l'anime Shakugan no Shana. Hishoku no Sora et Another Planet ～twilight～ se trouvent sur l'album Seed.

Liste des titres

Liens externes 
 Fiche officielle du single
 Fiche sur le site de l'Oricon

Premier single
Shakugan no Shana
Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2005